Martina Navrátilová e Pam Shriver hanno battuto in finale 6–1, 6–0 Zina Garrison e Lori McNeil.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (campionesse)
 Claudia Kohde Kilsch /  Helena Suková (semifinali)
 Hana Mandlíková /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Elizabeth Smylie (primo turno)

 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (primo turno) 
 Gigi Fernández /  Robin White (secondo turno) 
 Zina Garrison /  Lori McNeil (finale) 
 Jo Durie /  Anne Hobbs (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 1987